Чемпіонат Білорусі з хокею 2004—2005 — 13-й розіграш відкритого чемпіонату Білорусі. Чемпіонат стартував 8 вересня 2004, а фінішував 6 квітня 2005. У сезоні 2005—06 брали участь дванадцять  клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф 

Найкращі бомбардири плей-оф: Дмитро Дудик (Юність-Мінськ) та Ярослав Чуприс (Керамін-Мінськ) по 11 очок.

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів 

2004—2005
Білорусь
Білорусь